Pérignon oder Perignon ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine-Dominique de Pérignon (1754–1818), französischer Revolutionsgeneral, Marschall und Pair von Frankreich
 Dom Pérignon (um 1638–1715), französischer Benediktinermönch und Kellermeister
 Rudolf von Perignon (1880–1959), Militär- und Sakralarchitekt sowie Ministerialrat im Reichsschatzministerium

Siehe auch:
 Dom Pérignon (Champagner)